Eusthenodon (Grieks voor 'sterke tand' - eustheno- betekent 'kracht', -odon betekent 'tand') is geslacht van uitgestorven tristichopteride tetrapodomorfen uit het Laat-Devoon, variërend tussen 383 en 359 miljoen jaar geleden (Frasnien tot Famennien). Ze staan bekend als een kosmopolitisch geslacht met overblijfselen die worden teruggevonden in Oost-Groenland, Australië, Centraal-Rusland, Zuid-Afrika, Pennsylvania en België. Vergeleken met de andere nauw verwante geslachten van de Tristichopteridae, was Eusthenodon een van de grootste kwastvinnige vissen (ongeveer tweehonderdvijftig centimeter lang) en een van de meest afgeleide tristichopteriden naast zijn naaste verwanten Cabonnichthys en Mandageria.

De grote omvang, roofzuchtige ecologie en evolutionair afgeleide kenmerken die Eusthenodon bezit, hebben waarschijnlijk bijgedragen aan zijn vermogen om de talrijke plaatsen over de hierboven genoemde wereld te bezetten en te bloeien. Eusthenodon wordt toegeschreven aan slechts een van de vele kosmopolitische geslachten binnen de Old Red Sandstone visfauna's van het Laat-Devoon. Als gevolg hiervan is de hypothese dat diversificatie van Eusthenodon en andere morfologisch vergelijkbare tristichopteriden niet werden beperkt door biogeografische barrières en in plaats daarvan alleen werden beperkt door hun individuele ecologie en mobiliteit.

De meeste resten van Eusthenodon die op deze wereldwijd verspreide plaatsen werden gevonden, bestonden grotendeels uit schedelelementen en waren grotendeels niet bekend van complete skeletten. Bijgevolg richt de meerderheid van de beschikbare literatuur over Eusthenodon zich voornamelijk op de complexiteit van de botten die met de schedel zijn geassocieerd om het geslacht te onderzoeken, terwijl anderen conclusies trekken uit de bekende kenmerken van Tristichopteridae. Johanson & Ahlberg (1997) presenteren in hun beoordeling van nieuw sarcopterygisch materiaal dergelijke conclusies waarin wordt voorgesteld dat Eusthenodon waarschijnlijk dezelfde trifurcaat- of ruitvormige staartvin bezat met een axiale lob die enigszins dorsaal is gedraaid, bekend bij andere tristichopteriden (door Johanson eusthenopteriden genoemd) samen met een driehoekige eerste rugvin.

Geschiedenis en ontdekking 
In 1952 beschreef de Zweedse paleontoloog Erik Jarvik voor het eerst de eerste soort Eusthenodon wangsjoi van het geslacht Eusthenodon. Het exemplaar werd in 1936 teruggevonden uit de rijk fossielhoudende sedimenten van de sequenties uit het Laat-Devoon van Oost-Groenland, een regio die enorme aantrekkingskracht kreeg door paleontologen van gewervelde dieren na de ontdekking van Ichthyostega, de vroegst bekende tetrapode. De geslachtsnaam Eusthenodon verwijst naar de duidelijk grote slagtanden in de boven- en onderkaak.

Beschrijving

Schedel 
In zijn eerste diagnose van de eerste resten van Eusthenodon, gepubliceerd in 1952, beschrijft Jarvik de kenmerken die aanwezig zijn in de overblijfselen van Eusthenodon wangsjoi, inclusief de kenmerken die belangrijke kenmerken zijn van tristichopteride vissen (door Jarvik rhizodontiden genoemd) evenals de eigenschappen die uniek zijn voor de beschreven soorten en diagnostische kenmerken van het geslacht. De puntige kop van Eusthenodon is relatief groot in vergelijking met andere nauw verwante Osteolepiformes met korte pariëtale pantsers die bijdragen aan de brede snuit. Het frontoethmoïdale pantser van het schedeldak bij Eusthenodon is duidelijk langer dan het pariëtale pantser. De verhouding tussen de lengtes van de frontoethmoidale en pariëtale pantser is door paleontologen als diagnostisch hulpmiddel gebruikt om onderscheid te maken tussen taxa en dient in sommige gevallen als het enige onderscheidende kenmerk dat twee groepen scheidt (zoals te zien is in de scheiding van de clades Eusthenopteron en Tristichopterus). Over eusthenopteriden (tristichopteriden), bestaat een trend die steeds hogere waarden voor deze verhouding toont in meer afgeleide geslachten, waarbij Eusthenodon de hoogste waarde bezit met een frontoethmoidal pantser tot pariëtale schildverhouding van 2,30. De verdere uitbreiding van de snuitlengte bij veel tetrapode soorten kan ook verder bewijs zijn dat de neiging ondersteunt van steeds langere frontoethmoidale pantsers die aanwezig zijn in daaropvolgende clades die nauw verwant zijn aan eusthenopteriden, waaronder de late eopoden. De oogkassen die de kleine ogen van Eusthenodon huisvesten, waren duidelijk kleiner in omvang in vergelijking met de grootte van het grotere frontoethmoidal pantser. Het achterste supraorbitale bot bevindt zich achter de oogkas en strekt zich naar beneden uit langs het fenestra en komt in contact met de traanklier. In tegenstelling tot andere Osteolepiformes, die op dezelfde manier een posterieur supraorbitaal bot hebben dat zich ventraal langs de oogkas uitstrekt, is het contact met de traanklier door het posterieure supraorbitale bot een diagnostisch kenmerk van Eusthenodon en resulteert in de scheiding van het jukbeen en postorbitale botten van het ontmoeten van de oogkas.

De posities en relatieve afmetingen van extra fenestra aanwezig bij Eusthenodon, waaronder de fenestra exonarina, foramen pineale en pijnappelklier fenestra zijn verdere diagnostische kenmerken van het geslacht. De driehoekige pijnappelklier is bij Eusthenodon bekend om zijn grote omvang en de kenmerkende achterste staart van de fenestra die in de buurt komt van of in contact staat met de achterste frontale rand. Integendeel, het foramen van de pijnappelklier is veel kleiner van formaat en is duidelijk posterieur gepositioneerd zowel ten opzichte van het stralingscentrum van het frontale als het postorbitale bot van het frontoethmoidale pantser. Bij het bekijken van de Eusthenodon-schedel in dorsaal zicht, kan de fenestra exonarina hoog en lateraal in de snuit worden gezien.

Van de drie temporale botten die het pariëtale pantser vormen dat aanwezig is bij osteolepiformes (intertemporaal, supratemporaal en extratemporaal), is de aanwezigheid van het extratemporale bot in een 'postspiraculaire' positie, gedefinieerd als de verschuiving van het bot van een laterale positie naar de supratemporale naar een meer posterieur-laterale positie, is een significant en diagnostisch kenmerk van de Tristichopteridae. Het extratemporale bot bij Eusthenodon valt op door zijn volledige postpiraculaire positie, wat resulteert in geen contact tussen de supratemporale en extratemporale botten, een aandoening waarvan alleen bekend is dat deze bij Eusthenodon voorkomt. Een theorie die de waargenomen trend in de posterieure verschuiving van het extratemporale bot bij meer afgeleide vissen verklaart, suggereert dat de verandering in hoofdverhoudingen heeft bijgedragen aan een meer gestroomlijnde lichaamsvorm en de manoeuvreerbaarheid en snelheid in zijn aquatische omgeving heeft verbeterd.

De externe wangplaat is goed gedocumenteerd bij Eusthenodon en is drieëneenhalf keer langer dan het pariëtale pantser en drie keer zo lang als het hoog is. De wangplaat en onderkaak bij Eusthenodon zijn verhoudingsgewijs aanzienlijk langer dan bij andere Osteolepiformes. Eusthenodon vertoont een onderkaak die in hoogte afneemt van het achterste uiteinde naar het voorste uiteinde en aanzienlijk lager in hoogte is aan het voorste gedeelte.

Gebit 
Zoals de naam al aangeeft, heeft Eusthenodon grote slagtanden die uitsteken uit de boven- en onderkaak van de schedel. Met name langs de middenlijn van de snuit komen twee grote en stevige tanden naar voren op de premaxilla. Uit het onvolledige materiaal dat bij de ontdekking van Eusthenodon is verzameld, wordt geschat dat de grootste slagtanden minstens vijf centimeter lang waren. Deze twee tanden zijn anteroposteriorly afgeplat en hebben onderscheidende, scherpe snijkanten. In een studie gepresenteerd door Gael Clement in 2009, waarin een nieuw ontdekte tristichopteride verzameling werd beschreven, werd gevonden dat de vergrote tanden overwegend in lijn waren met de tandenrij van de premaxilla en dat ze niet in paren voorkwamen. Bijgevolg werden de vergrote premaxillaire tanden beschreven als 'pseudo-hoektanden' in plaats van de echte hoektanden waarvan eerder werd gedacht dat ze aanwezig waren bij Eusthenodon. Een horizontale dwarsdoorsnede-analyse van de eerste hoektand onthult eenvoudige en onregelmatig gevouwen orthodentine. In de pulpaholte wordt osteodentine gevonden. De aanwezigheid van de vergrote pseudohoektanden op de premaxilla bij Eusthenodon, ondersteunde de fylogenetische positie binnen de Tristichopteridae, aangezien vergelijkbare gebitspatronen worden gevonden in andere nauw verwante afgeleide tristichopteriden. Het aantal kleine puntige tanden langs de tandenrij ondersteunt verder gebitsstromingen in de tijd, aangezien in meer afgeleide geslachten een groter aantal tanden wordt gevonden in vergelijking met meer basale soorten als Eusthenopteron.

Ondanks het bezit van sets van premaxillaire pseudo-tanden, vertonen Eusthenodon en andere grote, fylogenetisch afgeleide tristichopteriden uitgebreide voortanden en kenmerkende vergrote dentariële hoektanden. Het zwak holvormig getande veld van het parasphenoïde bot wordt verhoogd bij basale tristichopteriden, terwijl het met name verzonken is bij Eusthenodon. Bovendien bestaat de aanwezigheid van een onderscheidende bladachtige verticale lamina die aanwezig is op de voorste coronoïde bij de meeste andere tristichopteriden, maar is afwezig in afgeleide geslachten als Eusthenodon. Bij tristichopteriden dragen de voorste en middelste coronoïden ten minste één paar hoektanden, terwijl bij Eusthenodon de achterste coronoïde twee paar hoektanden bezit. Verder is bekend dat marginale coronoïde tanden aanwezig zijn bij praktisch alle andere tristichopteriden (behalve de bekende afwezigheid bij het geslacht Cabonnichthys), maar bij Eusthenodon en de nauw verwante Mandageria ontbreken aanzienlijke marginale coronoïde tanden langs het voorste deel van de kaak. Deze vermindering van marginale coronoïde tanden ondersteunt de fylogenetische associatie van Eusthenodon, Mandageria en Cabonnichthys en dient als een afgeleid kenmerk van late tristichopteriden. Eusthenodon heeft een kleine parasymphysiale plaat die via de kleine bevestiging van de plaat aan de splenial is bevestigd op het voorste gedeelte van de mesiale lamina. De vorm en grootte van de parasymphysiale plaat tentoongesteld bij Eusthenodon is aanwezig bij alle tristichopteriden en is een diagnostisch kenmerk van de familie.

Schubben 
In overeenstemming met de kenmerken die door Berg (1955) zijn beschreven als de significante diagnostische kenmerken van Tristichopteridae, bezit Eusthenodon verhoudingsgewijs grote, opvallend ronde schubben zonder cosmine die een reticulair patroon van richels vertonen met zeldzame verschijning van onafhankelijke knobbeltjes. Bovendien heeft elk van deze ronde kosmineloze schubben een proximale centrale aanhechtingsnok, ook diagnostisch voor Tristichopteridae. In tegenstelling tot de meeste andere tristichopterids, vertonen de versiering van Eusthenodon-schubben richels die verschillende netwerken vormen, terwijl schubben van Eusthenopteron de neiging hebben om een versiering te hebben van aanzienlijk kortere richels die aanwezig zijn in de onvolledig gefuseerde knobbeltjes. Het gebied van overlap tussen schubben bij Eusthenodon is ook groter dan de schubben van Eusthenopteron.

Classificatie 
Eusthenodon behoort tot de familie Tristichopteridae, een onderverdeling van de orde Osteolepiformes binnen de grotere klasse van Sarcopterygii. Sarcopterygii is de belangrijkste clade die afweek van de straalvinnige Teleostei met de evolutie van kwastvinnen. De fylogenie van Tristichopteridae werd beschreven door Gael Clement, Daniel Snitting en P.E. Ahlberg (2008) na het uitvoeren van een maximale spaarzaamheidsanalyse van de onderlinge relaties binnen de clade.

Uitgestorven vissen
Straalvinnigen